Glynne ist der Familienname folgender Personen:

Howell Glynne (1906–1969), walisischer Opernsänger und Gesangspädagoge
Jess Glynne (* 1989), britische Popsängerin